Франциска Эльменрейх (; 1847—1931) — немецкая актриса.

Биография 
Франциска Эльменрейх родилась 28 января 1847 года в городе Шверин. Происходила она из знаменитой актёрской династии Эльменрейх, дочь Альберта Эльменрейх.

Франциска Эльменрейх вышла замуж за драматурга Richard Freiherr von Fuchs-Nordhoff (1855—1897). В браке был рождён сын Felix Freiherr von Fuchs-Nordhoff (1881—1945), ставший впоследствии художником и дочь Irene Marie Lührsen (1883—1968) тоже ставшая художником.

С 1862 года играла на сценах театров Германии (дебютировала в Майнингене затем были театры в Касселе и Ганновере), в 1869 году гастролировала в Венском Бургтеатре, в 1881—1883 гг. гастролировала в США и Англии, затем выступала в театрах Гамбурга, Берлина, Вены.

Франциска Эльменрейх участвовала в основании Немецкого театра в Гамбурге, играла на его сцене с 1901 года по 1912 год.

Роли в театре 
 «Ромео и Джульетта» Шекспира — Джульетта
 «Двенадцатая ночь» Шекспира — Виола
 «Отелло» Шекспира — Дездемона
 «Минна фон Барнхельм» Лессинга — Минна фон Барнхельм
 «Коварство и любовь» Фридриха Шиллера — леди Мильфорд
 «Орлеанская дева» Шиллера — Иоанна д’Арк
 «Мария Стюарт» Шиллера — Мария Стюарт
 «Дама с камелиями» Дюма-сына — Маргарита

Память 
В память об актрисе названа одна из улиц в Гамбурге. Она находится в квартале St. Georg

Примечания